Elbingerode ist der Name von
 Stadt Elbingerode (Harz), einem Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt 
 Elbingerode (bei Herzberg am Harz), einer Gemeinde im Landkreis Osterode am Harz in Niedersachsen